Эвмей — в греческой мифологии раб Одиссея, который сохранил верность старому хозяину, Пенелопе и Телемаху.
 (12972) Эвмей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.